Серафимовка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Серафимовка — село в Зерендинском районе Акмолинской области.

Россия 
 Серафимовка — село в Туймазинском районе Башкортостана.
 Серафимовка — деревня в Тайшетском районе Иркутской области.
 Серафимовка — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Серафимовка — село в Ольгинском районе Приморского края.

Украина 
 Серафимовка — село в Балаклейском районе Харьковской области.
 Серафимовка — село в Близнюковском районе Харьковской области.